Arcidiocesi di Benevento
 Diocesi di Benevento – diocesi proconsolare in Africa